Daniela es un nombre propio que hace referencia a varios artículos en Wikipedia.

Personas 
Daniela Aedo
Daniela Aleuy
Daniela Alvarado
Daniela Barcellona, mezzosoprano
Daniela Bascopé
Daniela Bianchi
Daniela Bobadilla
Daniela Bousso, historiadora y crítica de arte contemporáneo y nuevos medios
Daniela Camaiora
Daniela Cardone
Daniela Castelo, periodista, psicóloga y productora argentina
Daniela Castillo
Daniela Castro
Daniela Ceccarelli, esquiadora
Daniela Chalbaud
Daniela Cristina Zappi, botánica
Daniela da Silva, jugadora de voleibol
Daniela Dessì, soprano
Daniela Di Giacomo
Daniela Droz
Daniela Escobar
Daniela Fernández
Daniela Fejerman, directora de cine
Daniela Franco
Daniela Garmendia
Daniela González
Daniela Giménez, nadadora
Daniela Hantuchová
Daniela Herrero
Daniela Jacques
Daniela Katzenberger
Daniela Klette, exmiembro de la «tercera generación» de la Fracción del Ejército Rojo
Daniela Kosán
Daniela Krukower, yudoca
Daniela Larreal, ciclista
Daniela Lhorente
Daniela Liebman Martínez, pianista
Daniela Luján
Daniela Martín Hidalgo, escritora
Daniela Mercury
Daniela Merighetti
Daniela Montecinos, pintora expresionista y de arte figurativo
Daniela Mori
Daniela Navarro
Daniela Palavecino
Daniela Pardo, futbolista
Daniela Payssé, representante nacional uruguaya por el departamento de Montevideo
Daniela Peštová
Daniela Ramírez
Daniela Ratti, cantante soprano lírica
Daniela Romo
Daniela Ruah
Daniela Santos Carneiro-Torres, botánica
Daniela Sarfati
Daniela Seguel
Daniela Silivaș, gimnasta
Daniela Sruoga
Daniela Tabernig,soprano
Daniela Tapia
Daniela Torres 
Daniela Uribe
Daniela Urzi
Daniela von Bülow, de la familia Wagner

Además 
Daniela Castillo (álbum)
Daniela Romo (álbum)
Daniela (telenovela)

Danijela 
Danijela Martinović, conocida simplemente como Danijela, es una popular cantante croata
Danijela Pintarić, cantante, actriz y violinista croata.